Showaddywaddy (Шоуваддивадди) — британская рок-группа, образовавшаяся в 1972 году в Лестере. Специализируется на традиционном рок-н-ролле, обработанном в эстрадном стиле (собственные композиции Showaddywaddy тяготели к жанру глэм-рока). Коллектив пользовался популярностью в Европе во второй половине 1970-х гг. (в основном благодаря кавер-версиям старых рок-н-роллов; свои собственные песни пользовались меньшим успехом). Критики не особо жаловали Showaddywaddy, находя их китчевой пародией на классический рок-н-ролл.

Дискография 
 1974 — Showaddywaddy
 1975 — Step two
 1976 — Trocadero
 1977 — Showaddywaddy
 1977 — Red star
 1978 — Crepes & Drapes
 1980 — Bright lights
 1981 — Showaddywaddy
 1981 — Rock on
 1981 — Good times

Примечания

Ссылки 
 Showaddywaddy Дискография

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы по алфавиту
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году